Лососевый король () — вид лучепёрых рыб из семейства вогмеровых. Распространены в восточной части Тихого океана от Аляски до Чили. Максимальная длина тела 183 см. Морские пелагические рыбы.

Описание 
Тело длинное, сжато с боков, лентообразное. Глаза большие. Рот маленький, выдвижной. Длинный спинной плавник с 165—184 мягкими лучами, начинается на голове, тянется вдоль всего тела и резко (вертикально) обрывается у хвостового стебля. У молодых особей первые пять лучей сильно удлинённые, с возрастом редуцируются, самыми длинными становятся лучи в центре спинного плавника. Анальный плавник отсутствует. Грудные плавники маленькие, закруглённые, с 9—11 мягкими лучами. У молоди и неполовозрелых особей брюшные плавники удлинённые, редуцируются до основания у взрослых особей. Хвостовой плавник резко асимметричный. Верхняя лопасть хорошо развита у молоди, поддерживается 7—8 удлинёнными лучами, направлена вверх под углом 45° к оси тела. По мере роста длина лучей уменьшается. Нижняя лопасть с 5—6 удлинёнными лучами, у взрослых особей редуцируется до коротких колючек, направленных назад.

Молодые особи радужно-серебристые с серией 4-х тёмных пятен, расположенных над боковой линией; спинной, грудные и брюшные плавники карминово-красные. Окраска крупных особей серебристая с зеленоватым оттенком; со светлыми пятнами по бокам; задний край спинного плавника темнее.

Максимальная длина тела 183 см.

Биология 
Морские мезопелагические рыбы. Обитают на глубине до 900 м. Нерестятся круглогодично, без выраженных пиков. Икра диаметром 2,6—3,5 мм, без жировой капли; оболочка гладкая. Икра и личинки пелагические.

Мелкие особи лососевых королей питаются копеподами, аннелидами и личинками рыб. В состав рациона крупных особей входят копеподы, эвфаузиевые, мелкие пелагические рыбы, личинки рыб, кальмары и осьминоги. У берегов Орегона рацион молоди зависел от места обитания. В открытых водах питались бокоплавами рода Phronima, а также в меньшей степени копеподами  и плавающей чешуёй рыб. В прибрежных водах молодь питалась преимущественно копеподами и личинками рыб.

Примечания

Ссылки 
 .

Животные, описанные в 1859 году
Вогмеровые
Рыбы Тихого океана